Чарльз Мори Уоллес Стерлинг (; род. 1 сентября 1971) — американский актёр. Он наиболее известен по роли Макса в сериале «Родина», роли Рафферти в комедийном фильме «Крошка из Беверли-Хиллз» и роли Лестера Тремора в боевике «Козырные тузы».

Жизнь и карьера 
Стерлинг родился в Милл-Вэлли, Калифорнии. Он появился в качестве приглашённой звезды во многих телесериалах, среди которых «Справедливая Эми», «Скорая помощь», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «24 часа» и «C.S.I.: Место преступления». Его единственная главная телевизионная роль была в ситкоме «Alright Already», который длился всего один сезон в период 1997-98 гг. Его премьера состоялась на The WB Television Network.

Стерлинг появился во множестве фильмов, по большей части во второстепенных ролях. Его заметная роль была в боевике 2006 года «Козырные тузы», где он сыграл Лестера Тремора из братьев нео-нацистов Треморов (наряду с Крисом Пайном и Кевином Дюрандом). Для роли ему пришлось побрить голову и сбрить брови. Другая заметная роль Стерлинга появилась в комедийном фильме 2008 года «Крошка из Беверли-Хиллз», где он сыграл Рафферти, одного из злодеев фильма, которые похитили Хлою, чихуахуа, которую озвучивает Дрю Бэрримор.

Фильмы

Фильмы

Телевидение

Видео-игры

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Киноактёры США